Glasgow lehetséges jelentései:

Helyek 
 Egyesült Királyság
 Glasgow – Skócia legnagyobb városa

 Amerikai Egyesült Államok
 Glasgow (Alabama)
 Glasgow (Delaware)
 Glasgow (Georgia)
 Glasgow (Illinois)
 Glasgow (Kalifornia)
 Glasgow (Kentucky)
 Glasgow (Minnesota)
 Glasgow (Missouri)
 Glasgow (Montana)
 Glasgow (Nyugat-Virginia)
 Glasgow (Columbiana megye, Ohio)
 Glasgow (Tuscarawas megye, Ohio)
 Glasgow (Oregon)
 Glasgow (Pennsylvania)
 Glasgow (Tennessee)
 Glasgow (Virginia)

 Kanada
 Glasgow (Kanada) – helység Ontarióban

 Suriname
 Glasgow (Suriname)

Sport 
 Glasgow-kupa, egykori labdarúgótorna

Zene 
 Glasgow Mega-Snake, a Mogwai dala a Mr Beast nagylemezről